Vareš, gemeente in Bosnië en Herzegovina
Varès, gemeente in Frankrijk